De Challenge League 2017/18 was de vijftiende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 21 juli 2017 en eindigde op 21 mei 2018. De winterstop duurde van 11 december 2017 tot 2 februari 2018.

In dit seizoen is FC Vaduz na drie seizoenen weer terug op het tweede niveau, want de Liechtensteinse club eindigde als laatste in de Raiffeisen Super League 2016/17. Vanuit de Promotion League komt FC Rapperswil-Jona de competitie versterken. Beide clubs eindigden dit seizoen in de middenmoot, respectievelijk op de vierde en vijfde plaats. 

Neuchâtel Xamax FCS eindigde dit seizoen met een straatlente voorsprong van maar liefst 21 punten als kampioen. Het promoveerde daarmee naar de Super League. FC Wohlen had halverwege het seizoen al aangegeven vrijwillig te degraderen naar de Promotion League , het eindigde ook als laatste in de competitie.

Clubs

Eindstand

Uitslagen

Eerste seizoenshelft (speelronde 1–18)

Tweede seizoenshelft (speelronde 19–36)

Toeschouwers

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2017/18
Zwitserse voetbalbeker 2017/18
Zwitsers voetbalelftal in 2017
Zwitsers voetbalelftal in 2018

2018
Competitievoetbal 2017/18